Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yahiya Doumbia e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Tim Henman e Andrew Richardson 1-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Tim Henman /  Andrew Richardson (finale)
 Patrick Baur /  Joost Winnink (quarti di finale)

 Barry Cowan /  Mark Petchey (quarti di finale)
 Neville Godwin /  Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1995